В Военно-воздушных силах СССР существовало два 9-х смешанных авиационных корпуса:

 9-й смешанный авиационный корпус (1-го формирования) (9-й смешанный Одесский авиационный корпус) — 28 сентября 1944 года преобразован в 10-й Одесский штурмовой авиационный корпус
 9-й смешанный авиационный корпус (2-го формирования) (9-й Винницкий Краснознаменный орденов Кутузова II степени и Богдана Хмельницкого II степени смешанный авиационный корпус) — переименован в 1946 году из 5-го Винницкого Краснознаменного орденов Кутузова II степени и Богдана Хмельницкого II степени штурмового авиационного корпуса